Municipio de Collier puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Collier (condado de Greene, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Greene.
 Municipio de Collier (Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Allegheny.